Pastores (Spanje), een gemeente in Spanje
 Pastores (Guatemala), een gemeente in Guatemala